DRK – Deutsches Rotes Kreuz, società tedesca della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 DRK – Dansk Røde Kors, società danese della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale